Рейс 291 может иметь следующие значения:
 Рейс 291 Iran Air
 Рейс 291 USAF (ВВС США)